Вільям Сміт (1933) — американський актор.
 Вільям Сміт (1904—1955) — південноафриканський боксер, Олімпійський чемпіон.
 Вільям Сміт (1928) — американський борець вільного стилю, Олімпійський чемпіон.
 Вільям Сміт (1893—1958) — південноафриканський велогонщик, дворазовий призер Олімпійських ігор.
 Вільям Сміт (1769—1839) — англійський геодезист і геолог, засновник історичної геології та стратиграфії.
 Вільям Сміт (1813—1893) — англійський лексикограф, видавець «Словника грецьких і римських старожитностей».
 Вільям Сміт (1790—1847) — англійський капітан, який відкрив Південні Шетландські острови, архіпелаг біля землі Грем в Антарктиді.
 Вільям Сміт (1918) — американський поет.
 Вільям Сміт Кларк (1826—1886) — американський науковець, засновник і перший голова Массачусетського сільськогосподарського коледжу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок